Vaarajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vaarajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (12,7 ha)
Vaarajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (26,5 ha)
Vaarajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,

Finland
 Vaarajärvi (sjö i Finland)

Se även
Vaaranjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn